Die Nemzeti Bajnokság 1921/22 war die 19. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum neunten Mal MTK Budapest.

Osztályú Bajnokság 
An der Meisterschaft konnten nur Mannschaften aus Budapest teilnehmen. Vor der Saison war die Anzahl der Mannschaften von 13 auf 12 reduziert worden.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten am Saisonende absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Vidéki Bajnokság 
Die Mannschaften außerhalb Budapests ermittelten in sechs Regionalgruppen die Teilnehmer für die Endrunde um die Landmeisterschaft, die in Budapest ausgetragen wurde.

Gruppe Süd 
Die erste Liga der Gruppe Süd wurde von Szegedi AK gewonnen.

Gruppe Süd-West 
Die Gruppe Süd-West spielte mit elf Mannschaften in zwei Staffeln. Gruppensieger wurde Pécsi SC durch ein 4:1 im Finale gegen Bajai SE.

Gruppe Nord 
Die Gruppe Nord wurde 18 Mannschaften in zwei Staffeln ausgetragen. Im Endspiel der Staffelsieger setzte sich Diósgyőr-Vasgyári TK gegen Hatvani AC mit 4:2 durch.

Gruppe Ost 
Die erste Liga der Gruppe Ost wurde von Debreceni KASE gewonnen.

Gruppe Mittelungarn 
In der Gruppe Mittelungarn spielten 36 Mannschaften in vier Staffeln. Im Halbfinale der Endrunde konnten sich Kecskeméti AC gegen Péceli AC mit 3:1 und Szentlőrinci AC gegen Budafoki MTE mit 2:0 durchsetzen. Das Gruppenfinale entschied Szentlőrinci AC mit 3:2 für sich.

Gruppe West 
In der Gruppe West spielten 25 Mannschaften in drei Staffeln. In der Endrunde konnte sich Tatabányai SC gegen Szombathelyi AK und Székesfehérvári TC durchsetzen.

Endrunde 
Die Endrunde um die Landmeisterschaft wurde in Budapest ausgetragen und von Szegedi AK gewonnen:

Endspiel 
Das Endspiel um die gesamt-ungarische Meisterschaft zwischen MTK Budapest und Szegedi AK wurde nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Saison 1921/22 auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1922
Fußballsaison 1921/22